Hudson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hudson Township (Arkansas)
 Hudson Township (Bates County, Missouri)
 Hudson Township (Charlevoix County, Michigan)
 Hudson Township (Illinois)
 Hudson Township (Indiana)
 Hudson Township (Lenawee County, Michigan)
 Hudson Township (Macon County, Missouri)
 Hudson Township (Mackinac County, Michigan)
 Hudson Township (Minnesota)
 Hudson Township (North Dakota)
 Hudson Township (South Dakota)